Davis Cup 2017, oficiálně se jménem sponzora Davis Cup by BNP Paribas 2017, představoval 106. ročník nejdůležitější týmové soutěže mužů v tenise, které se účastnilo přes sto třicet národních družstev.

Obhájcem titulu byla Argentina, která v předchozím ročníku premiérově vybojovala salátovou mísu a stala se prvním vítězem z Jižní Ameriky. Po vyřazení v úvodním kole světové skupiny prohráli Jihoameričané i v zářijové baráži a stali se třetím družstvem, který z pozice obhájce opustil Světovou skupinu. Naposledy předtím takto sestoupili z nejvyšší úrovně soutěže Švédové v roce 1999.

Los soutěže proběhl 22. září 2016 v britské metropoli Londýně na pravidelném každoročním zasedání shromáždění Mezinárodní tenisové federace. V roce 2017 se podruhé v historii soutěže hrál v pátém rozhodujícím setu tiebreak, namísto tradičního modelu, v němž bylo třeba k zisku sady rozdílu dvou gamů.

Jubilejní desátou trofej vybojovala Francie, která v lillském finále přehrála Belgii 3:2 na zápasy. Po šestnácti letech tak triumfovali reprezentanti „země galského kohouta“ ve složení Jo-Wilfried Tsonga, Lucas Pouille, Richard Gasquet a Pierre-Hugues Herbert pod vedením nehrajícího kapitána Yannicka Noaha. Naopak Belgičané odešli z finále potřetí poraženi, když závěrečné duely nezvládli již v letech 1904 a 2015. Francie se stala prvním vítězem na domácí půdě od roku 2012 a pražské výhry České republiky.

Prvním hracím termínem se stal víkend od 3. do 5. února 2017, čímž došlo k návratu z březnového data ročníku 2016. Čtvrtfinále světové skupiny se odehrálo mezi 7.–9. dubnem, semifinále a baráž následovaly 15.–17. září a světové finále proběhlo ve Francii 24.–26. listopadu.

Světová skupina 

{| class="wikitable" style="width:98%;"
|-
!colspan=4|Účastníci
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|}

 Nasazení týmů 
{{Sloupce|2|
  (1. kolo)
  (1. kolo)
  (čtvrtfinále)
  (1. kolo)
  ''(1. kolo)
  (vítěz)
  (finále)
  (semifinále)
}}

Pavouk

Finále: Francie vs. Belgie

Baráž o Světovou skupinu 

Baráž o Světovou skupinu představovala osm mezistátních utkání mezi postupujícími družstvy z 1. skupin kontinentálních zón a poraženými týmy v prvním kole Světové skupiny. Vítězové si zajistili účast ve Světové skupině 2018. Poražení sestoupili do 1. skupin tří kontinentálních zón následujícího ročníku. Duely proběhly mezi 15. až 17. zářím 2017.

Nasazené týmy

Nenasazené týmy

Přehled

Americká zóna

1. skupina

Nasazené týmy 
Nasazené týmy obdržely volný los do druhého kola.

Nenasazené týmy

Pavouk

2. skupina

Pavouk

3. skupina 
Třetí skupina se konala mezi 12. až 17. červnem 2017 v areálu Carrasco Lawn Tennis Club uruguayského Montevidea na otevřených antukových dvorcích.

{| class="wikitable" style="text-align:left; font-size: 88%; white-space:nowrap;"
|-
!colspan=4 | Nasazení
|-
!width=25%|1. koš
!width=25%|2. koš
!width=25%|3. koš
!width=25%|4. koš
|-valign="top"
|
  (53.)
  (79.)
|
  (84.)
  (86.)
|
  (91.)
  (94.)
|
  (107.)
  (115.)
  (-)
|-
|colspan=4 align=center|  
|}

Blok A

Blok B

Baráž 

Výsledek
 a  postoupily do 2. skupiny Americké zóny pro rok 2018.

Zóna Asie a Oceánie

1. skupina

Nasazené týmy 
Kazachstán obdržel volný los do druhého kola.

Nenasazené týmy

Pavouk

2. skupina

Pavouk

3. skupina 
Třetí skupina se konala mezi 17. až 22. červencem 2017 ve srílanské metropoli Kolombu na otevřených antukových dvorcích, a to ve formátu dvou základních bloků a naásledné baráže.

{| class="wikitable" style="text-align:left; font-size: 88%; white-space:nowrap;"
|-
!colspan=4 | Nasazení
|-
!width=25%|1. koš
!width=25%|2. koš
!width=25%|3. koš
!width=25%|4. koš
|-valign="top"
|
  (78.)
  (88.)
|
 (89.)
 (93.)
|
  (97.)
 (100.)
|
  (103.)
 (104.)
 (105.)
|-
|colspan=5 align=center|  
|}

Blok A

Blok B

Baráž 

Výsledek
  a  postoupily do 2. skupiny zóny Asie a Oceánie pro rok 2018.
  a  sestoupily do 4. skupiny zóny Asie a Oceánie pro rok 2018.

4. skupina 
Čtvrtá skupina se konala mezi 3. až 8. dubnem 2017 v bahrajnském městě Madinat 'Isa na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem formou základních bloků.

{| class="wikitable" style="text-align:left; font-size: 88%; white-space:nowrap;"
|-
!colspan=5 | Nasazení
|-
!width=20%|1. koš
!width=20%|2. koš
!width=20%|3. koš
!width=20%|4. koš
!width=20%|5. koš
|-valign="top"
|

 (106.)
|
  (107.)

|
 
 (112.)
|
 
 (122.)
|
 
 (124.)
 (126.)
|-
|colspan=5 align=center|  
|}

Blok A

Blok B 
{{6týmů-rozšířená
| title-1= 
| title-2=zápasy
| title-3=sety
| title-4=hry
| title-5=pořadí

| seed-6=106.
| team-6-abbrev=IRQ
| team-6=
| match-w/l-6=1–4
| set-w/l-6=9–24 (27 %)
| game-w/l-6=
| standings-6=6.

| seed-1=107.
| team-1-abbrev=SGP
| team-1=
| match-w/l-1=4–1
| set-w/l-1=
| game-w/l-1=
| standings-1=1.

| seed-5=112.
| team-5-abbrev=BAN
| team-5=
| match-w/l-5=1–4
| set-w/l-5=9–23 (28 %)
| game-w/l-5=
| standings-5=5.

| seed-2=122.
| team-2-abbrev=OMA
| team-2=
| match-w/l-2=4–1
| set-w/l-2=25–9 (74 %)
| game-w/l-2=178–122 (59 %)
| standings-2=2.

| seed-4=123.
| team-4-abbrev=TJK
| team-4=
| match-w/l-4=1–4
| set-w/l-4=11–22 (33 %)
| game-w/l-4=124–170 (42 %)
| standings-4=4.

| seed-3=124.
| team-3-abbrev=MGL
| team-3=
| match-w/l-3=4–1
| set-w/l-3=
| game-w/l-3=
| standings-3=3.

|color-row-2= |2v3=1–2 |2v1=2–1 |2v5=3–0 |2v6=3–0 |2v4=3–0
|color-row-3= |3v2=2–1 |3v1=0–3 |3v5=2–1 |3v6=2–1 |3v4=2–1
|color-row-1= |1v2=1–2 |1v3=3–0 | 1v6=3–0 |1v5=3–0 |1v4=3–0
|color-row-6= |6v2=0–3 |6v3=1–2 |6v1=0–3 |6v5=1–2 |6v4=2–1
|color-row-4= |4v2=0–3 |4v3=1–2 |4v1=0–3 |4v6=1–2 |4v5=2–1
|color-row-5= |5v2=0–3 |5v3=1–2 |5v1=0–3 |5v6=2–1 |5v4=1–2
}}

 Baráž 
{|class="wikitable" border="1" style="font-size: 90%;" ;
|- style="text-align:center;"
! style="background:#ededed;" | Pořadí
! style="background:#ededed;" | tým bloku A
! style="background:#ededed;" | výsledek
! style="background:#ededed;" | tým bloku B
|-
|Postup||  ||align="center"| 2–0 || 
|-
|Postup||  ||align="center"| 2–1 || 
|-
|5.–6. místo||  ||align="center"| 2–1 || 
|-
|7.–8. místo ||  ||align="center"| 1–2 || |-
|9.–10. místo ||  ||align="center"| 2–1 || 
|-
|11. místo||colspan=2  || 
|}
Výsledek
 a  postoupily do 3. skupiny zóny Asie a Oceánie pro rok 2018.

Zóna Evropy a Afriky

1. skupina

Nasazené týmy 
Nasazené týmy a Maďarsko obdržely volný los do druhého kola.

Nenasazené týmy

Pavouk

2. skupina

Pavouk

3. skupina evropské podzóny 
Třetí skupina se konala mezi 5. až 8. dubnem 2017 v areálu Holiday Village Santa Marina bulharského města Sozopol na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem.

{| class="wikitable" style="text-align:left; white-space:nowrap;"
|-
!colspan=3 | Nasazení
|-
!width=33%|1. koš
!width=33%|2. koš
!width=34%|3. koš
|-valign="top"
|
  (50.)
  (61.)
  
  (79.)
|
  (88.)
  
  (97.)
  (102.)
|
  (102.)
  (113.)
  
  (116.)
  (119.)
  (125.)
  (128.)
|-
|colspan=3 align=center|  
|}

Blok A 
{{3týmy-rozšířená
| title-1= 
| title-2=zápasy
| title-3=sety
| title-4=hry
| title-5=pořadí

| seed-1=50
| team-1-abbrev=BUL
| team-1=
| match-w/l-1=2–0
| set-w/l-1=
| game-w/l-1=
| standings-1=1

| seed-2=97
| team-2-abbrev=GRE
| team-2=
| match-w/l-2=1–1
| set-w/l-2=7–7 (50 %)
| game-w/l-2=64–53 (55 %)
| standings-2=2

| seed-3=119
| team-3-abbrev=ARM
| team-3=
| match-w/l-3=0–2
| set-w/l-3=1–12 (8 %)
| game-w/l-3=23–77 (23 %)
| standings-3=3

|color-row-1= | 1v2=3–0 |1v3=3–0
|color-row-2= |2v1=0–3 | 2v3=3–0
|color-row-3= |3v1=0–3 |3v2=0–3
}}

 Blok B 

 Blok C 

 Blok D 

 Baráž 
{|
|-valign=top
|

|
|
{|class="wikitable" border="1" style="font-size: 90%; white-space:nowrap;" ;
|- style="text-align:center;"
! style="background:#ededed;" | Pořadí
! style="background:#ededed;" | tým bloku B
! style="background:#ededed;" | výsledek
! style="background:#ededed;" | tým bloku C
|-
|Postup||  ||align="center"| 1–2 || |-
|5.–8. místo ||  ||align="center"| 2–1 || 
|-
|9.–12. místo ||  ||align="center"| 2–1 || 
|-
|13.–15. místo ||  ||align="center"| 2–0 || 
|}
|}
Výsledek
 a  postoupily do 2. skupiny zóny Evropy a Afriky pro rok 2018.

3. skupina africké podzóny 
Třetí skupina se konala mezi 17. až 22. červencem 2017 v Solaimaneyah Clubu egyptské metropoli Káhiry na otevřených antukových dvorcích.

{| class="wikitable" style="text-align:left; font-size: 88%; white-space:nowrap;"
|-
!colspan=4 | Nasazení
|-
!width=25%|1. koš
!width=25%|2. koš
!width=25%|3. koš
!width=25%|4. koš
|- valign="top"
|
  (73.)
  (81.)
|
   (83.)
  (96.)
|
  (98.)
  (117.)
|
  (119.)
  (126.)
  (129.)
|-
|colspan=5 align=center|  
|}

Blok A

Blok B

Baráž 

Výsledek
  a  postoupily do 2. skupiny zóny Evropy a Afriky pro rok 2018.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Davis Cup – oficiální stránky

 
Tenis v roce 2017